Миляева — женская форма фамилии .
 Миляева, Евгения Евгеньевна (род. 1991) — российский хореограф, основатель «Лаборатории свободного движения».
 Миляева, Лада Семёновна (1925—2022) — украинский искусствовед, доктор искусствоведения.
 Миляева, Лариса Григорьевна (род. 1958) — советская и российская учёная.
Двойная фамилия
 Волохина-Миляева, Нина Серафимовна (в девичестве Волохина; 1927—1996) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.